Østvik ist der Familienname folgender Personen:

 Gry Østvik (* 1963), norwegische Biathletin
 Lars Andreas Østvik (* 1977), norwegischer Nordischer Kombinierer